Межирицкий может означать:

 Межирицкий, Ефим Леонидович (род. 1941) — советский и российский конструктор, разработчик, испытатель.
 Межирицкий, Пётр Яковлевич  (род. 1934) — русский писатель, журналист и прозаик, автор мемуаров, публицист.

См. также 
 Межирицкий монастырь